Natividade (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Natividade (Rio de Janeiro), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro